Лопатинский район

 Лопатинский район — в Пензенской области
 Лопатинский район — район Уральской, Челябинской и Курганской областей, существовавший в 1923—1931 и 1935—1963 годах
 Лопатинский район — название Волжского района Марий Эл в 1939—1940 годах